Turgot steht für:
 (10089) Turgot, ein Asteroid des Hauptgürtels

Turgot ist der Familienname folgender Personen:

 Turgot von Durham (1107–1115), Erzbischof von St. Andrews 
 Anne Robert Jacques Turgot (1727–1781), französischer Staatsmann und Ökonom der Vorklassik
 Louis Félix Étienne, marquis de Turgot (1796–1866), französischer Diplomat
 Michel-Étienne Turgot (1690–1751), Bürgermeister von Paris
 Sébastien Turgot (* 1984), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Plan de Turgot, von Michel-Étienne Turgot in Auftrag gegebener und von Louis Bretez zwischen 1734 und 1739 erstellter detaillierter Stadtplan von Paris aus der Vorgelperspektive